Harvie ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Harvie, (* 1944), schottischer Historiker und Politiker (SNP)
 Daniel Harvie (* 1998), schottischer Fußballspieler
 Ellie Harvie, kanadische Schauspielerin
 John Harvie (1742–1807), amerikanischer Rechtsanwalt, Bauherr und Politiker
 Patrick Harvie (* 1973), schottischer Politiker